Dendrographium är ett släkte av svampar. Dendrographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendrographium